Села:
 Корчунок — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Корчунок — Львівська область, Яворівський район
 Корчунок — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

 Корчунок — колишнє село Хмельницького району Хмельницької області
 Корчунок — хутір на Бережанщині, знятий з облікових даних.